Plaats in Indonesië
 Pedeslohor (Adiwerna), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pedeslohor (Jatibarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java